Dieser Artikel behandelt die deutsche U-17-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft der Frauen 2009 in der Schweiz.

Erste Qualifikationsrunde 

Das Turnier fand in Bulgarien statt. Die Tore für die deutsche Mannschaft erzielten Lynn Mester, Nicole Rolser, Ivana Rudelic (je 6), Annika Doppler, Claudia Götte, Leonie Maier, Carolin Simon (je 2) sowie Annika Eberhardt, Johanna Elsig, Katrin Hartmannsegger, Ramona Petzelberger. Im Spiel gegen Bulgarien erzielte Lynn Mester alleine fünf Tore.

Zweite Qualifikationsrunde 

Das Turnier fand in Ungarn statt. Die Tore für die deutsche Mannschaft erzielten Kyra Malinowski (4), Ramona Petzelberger (3), Annika Doppler, Nicole Rolser (je 2) sowie Annika Eberhardt, Lynn Mester, Ivana Rudelic und Laura Vetterlein.

Kader für die Endrunde 
Bundestrainer Ralf Peter nominierte für die Endrunde der Europameisterschaft folgenden Kader:

Weblinks 
 Seite des DFB zur U-17-Europameisterschaft der Frauen 2009

Deutschland 2009
U 17 Europameisterschaft 2009

nl:Europees kampioenschap voetbal vrouwen onder 17 - 2009